Uruguay puede referirse a:

Geografía
 Uruguay, país de América del Sur;
 el río Uruguay, río de Brasil, Argentina y Uruguay;
 Concepción del Uruguay, ciudad argentina ubicada al este de la provincia de Entre Ríos sobre la vera occidental del río Uruguay;
 Departamento Uruguay, departamento de la provincia argentina que comprende a la ciudad anterior de provincia de Entre Ríos;
 el poblado Uruguay, en el departamento de Cerro Largo, Uruguay;
 el barrio de Uruguay en Santa Cruz de Tenerife; 
 la Isla Uruguay cerca de la Península Antártica;

Historia
 el Estado Oriental del Uruguay antiguo territorio;

Deporte
 la Copa Uruguay, torneo de fútbol, disputado por única vez en 2001;
 el Club Atlético Uruguay, club de fútbol argentino, de la ciudad de Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos;
 el Club Fútbol Sala Uruguay Tenerife equipo de fútbol sala de Santa Cruz de Tenerife;
 el Club Sport Uruguay de Coronado equipo de fútbol de Costa Rica;
 el SV Uruguay, club de fútbol de Bonaire fundado en 1948;

Varios
 Asamblea Uruguay, sector del partido político uruguayo Frente Amplio fundado en 1994, liderado por Danilo Astori;
 Uruguay (Subte de Buenos Aires), estación de la línea B del Subte de Buenos Aires;
 Uruguay (línea G del Subte de Buenos Aires), futura estación de la línea G del Subte de Buenos Aires;
 la Corbeta Uruguay, buque de la Armada Argentina;
 el Colegio del Uruguay, una institución educativa argentina, creada por Justo José de Urquiza, primera en el país de carácter laico y gratuito;
 la Ronda Uruguay, reuniones entre países abierta en Punta del Este, Uruguay en 1986 con el fin de negociar la política de aranceles y la liberalización de mercados en el marco del GATT;
 el Uruguay (buque), buque de pasajeros de la naviera estatal ELMA de Argentina, conocido como Eva Perón entre 1951 y 1955;
 el ROU Uruguay (DE-1), destructor de la clase Cannon, llamado USS Baron en EE. UU.;
 el Base Corbeta Uruguay, el nombre de una base de la República Argentina establecida en noviembre de 1976 en Port Faraday;
 Avenida Uruguay, avenida de Lima, Perú;
 (10072) Uruguay, asteroide del cinturón principal descubierto en 1989;
 Un Solo Uruguay, movimiento de protesta en el sector rural uruguayo iniciado en enero de 2018.

Uruguay como nombre 

 Uruguay Graffigna, futbolista uruguayo;
 Uruguay Tourné, político uruguayo;
 Tabaré Uruguay Viudez Mora, futbolista uruguayo, más conocido como Tabaré Viudez;

Gentilicios 

 Uruguayo, nativo de Uruguay;
 Uruguayense, oriundo de la ciudad argentina de Concepción del Uruguay; o
 Uruguayanense, oriundo de la ciudad brasileña de Uruguayana.

Nombres de buques de guerra de Uruguay